Carlos Bielicki (ur. 1940) – argentyński szachista
 Dominik Bielicki (ur. 1976) – polski poeta
 Franciszek Bielicki (1921–1999) – polski chirurg
 Józef Bielicki (1922–1944) – żołnierz 
 Kacper Bielicki (ur. 1985) – polski siatkarz
 Leon Bielicki (ok. 1755–1794) – sędzia deputat na Trybunał Koronny
 Maciej Bielicki (1906–1988) – polski astronom
 Marian Leon Bielicki (1920–1972) – polski pisarz
 Tadeusz Bielicki (ur. 1932) – antropolog
 Włodzimierz Bielicki (1932–2012) – polski scenograf

Polskie nazwiska